Шієу () — комуна в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд.
 Шієу () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Адміністративний центр комуни Шієу.
 Шієу () — комуна в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Шієу () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Шієу.